

Geografia

Austria 
 Haslau – frazione di Heidenreichstein, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Haslau an der Donau – frazione di Haslau-Maria Ellend, comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Haslau bei Birkfeld – ex comune ora frazione di Birkfeld, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Haslau-Maria Ellend – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Haslau – antico nome tedesco di Hazlov, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)